En Pologne, Leopoldów peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Łódź
 Leopoldów, village.

 dans la voïvodie de Lublin
 Leopoldów, village dans la gmina de Hrubieszów,
 Leopoldów, village dans la gmina de Łęczna.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Leopoldów, village.

 dans la voïvodie de Mazovie
 Leopoldów, village dans la gmina de Białobrzegi,
 Leopoldów, village dans la gmina de Lipsko.